Muhammad Ali se poate referi la:

 Muhammad Ali (1942-2016), boxer profesionist american, campion mondial
 Muhammad Ali al Egiptului (1769-1849), pașă, vicerege al Egiptului
 Muhammad Ali Rajai (1933-1981), președinte al Iranului